Rius ist der Familienname folgender Personen:

 Jaume Torrent i Rius (* 1953), katalanischer klassischer Gitarrist, Komponist und Musikpädagoge
 José Rius (1867–1940), spanischer Mathematiker

Rius ist der Künstlername von 

 Eduardo Humberto del Río García (1934–2017), mexikanischer Humorist, politischer Cartoonist und Autor, siehe Rius